Nowy Dwór (deutsch „Neuer Hof“) ist der Name folgender Orte:

in Polen:
 Nowy Dwór Gdański (Tiegenhof), Kreisstadt in der Woiwodschaft Pommern
 Nowy Dwór Mazowiecki, Kreisstadt in der Woiwodschaft Masowien
 Nowy Dwór, Landgemeinde im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Nowy Dwór
 Nowy Dwór (Powiat Sokólski), Dorf im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien
 Nowy Dwór (Jedwabno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Neuhof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Nowy Dwór (Brodnica), Schulzenamt der Landgemeinde Brodnica, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Nowy Dwór (Nowy Kawęczyn), Ortschaft der Gemeinde Nowy Kawęczyn, Woiwodschaft Łódź
 Burg Nowy Dwór (Neuhaus bzw. Waldenburg) im Stadtgebiet von Wałbrzych

in Deutschland:
 Nowy Dwór, sorbischer Name von Neuhof (Burkau), Landkreis Bautzen